Di seguito una lista di asteroidi dal numero 110001 al 111000 con data di scoperta e scopritore.

110001-110100 

|-
| 110001 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110002 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110003 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110004 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110005 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110006 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110007 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110008 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110009 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110010 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110011 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110012 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110013 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110014 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110015 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110016 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110017 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110018 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110019 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110020 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110021 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110022 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110023 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110024 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110025 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110026 Hamill ||  || 17 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 110027 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110028 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110029 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110030 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110031 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110032 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110033 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110034 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110035 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110036 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110037 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110038 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110039 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110040 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110041 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110042 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110043 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110044 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110045 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110046 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110047 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110048 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110049 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110050 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110051 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110052 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110053 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110054 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110055 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110056 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110057 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110058 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110059 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110060 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110061 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110062 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110063 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110064 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110065 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110066 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110067 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110068 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110069 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110070 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110071 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110072 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110073 Leeonki ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110074 Lamchunhei ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110075 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110076 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110077 Pujiquanshan ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110078 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110079 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110080 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110081 - ||  || 20 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110082 - ||  || 18 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110083 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110084 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110085 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110086 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110087 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110088 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110089 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110090 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110091 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110092 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110093 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110094 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110095 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110096 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110097 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110098 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110099 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110100 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|}

110101-110200 

|-
| 110101 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110102 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110103 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110104 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110105 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110106 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110107 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110108 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110109 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110110 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110111 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110112 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110113 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110114 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110115 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110116 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110117 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110118 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110119 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110120 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110121 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110122 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110123 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110124 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110125 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110126 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110127 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110128 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110129 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110130 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110131 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110132 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110133 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110134 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110135 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110136 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110137 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110138 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110139 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110140 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110141 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110142 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110143 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110144 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110145 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110146 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110147 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110148 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110149 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110150 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110151 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110152 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110153 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110154 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110155 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110156 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110157 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110158 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110159 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110160 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110161 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110162 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110163 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110164 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110165 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110166 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110167 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110168 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110169 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110170 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110171 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110172 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110173 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110174 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110175 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110176 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110177 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110178 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110179 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110180 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110181 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110182 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110183 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110184 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110185 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110186 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110187 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110188 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110189 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110190 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110191 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110192 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110193 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110194 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110195 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110196 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110197 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110198 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110199 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110200 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|}

110201-110300 

|-
| 110201 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110202 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110203 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110204 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110205 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110206 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110207 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110208 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110209 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110210 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110211 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110212 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110213 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110214 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110215 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110216 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110217 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110218 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110219 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110220 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110221 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110222 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110223 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110224 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110225 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110226 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110227 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110228 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110229 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110230 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110231 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110232 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110233 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110234 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110235 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110236 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110237 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110238 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110239 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110240 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110241 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110242 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110243 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110244 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110245 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110246 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110247 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110248 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110249 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110250 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110251 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110252 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110253 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110254 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110255 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110256 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110257 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110258 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110259 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110260 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110261 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110262 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110263 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110264 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110265 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110266 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110267 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110268 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110269 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110270 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110271 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110272 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110273 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110274 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110275 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110276 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110277 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110278 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110279 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110280 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110281 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110282 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110283 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110284 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110285 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110286 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110287 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110288 Libai ||  || 23 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110289 Dufu ||  || 23 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110290 - ||  || 23 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110291 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110292 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110293 Oia ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110294 Victoriaharbour ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110295 Elcalafate ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110296 Luxor ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110297 Yellowriver ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110298 Deceptionisland ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110299 Iceland ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110300 Abusimbel ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|}

110301-110400 

|-
| 110301 - ||  || 18 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110302 - ||  || 26 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 110303 - ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110304 - ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110305 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110306 - ||  || 26 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110307 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 110308 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110309 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110310 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110311 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110312 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110313 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110314 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110315 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110316 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110317 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110318 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110319 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110320 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110321 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110322 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110323 - ||  || 27 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110324 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110325 - ||  || 28 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 110326 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110327 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110328 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110329 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110330 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110331 - ||  || 23 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 110332 - ||  || 25 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 110333 - ||  || 25 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 110334 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110335 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110336 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110337 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110338 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110339 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110340 - ||  || 23 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110341 - ||  || 23 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110342 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110343 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110344 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110345 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110346 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110347 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110348 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110349 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110350 - ||  || 23 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110351 - ||  || 23 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110352 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110353 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110354 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110355 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110356 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110357 - ||  || 25 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110358 - ||  || 25 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110359 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110360 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110361 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110362 - ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110363 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110364 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110365 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110366 - ||  || 17 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110367 - ||  || 18 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110368 - ||  || 18 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110369 - ||  || 18 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110370 - ||  || 18 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110371 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110372 - ||  || 19 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110373 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110374 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 110375 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110376 - ||  || 21 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110377 - ||  || 21 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110378 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110379 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110380 - ||  || 22 settembre 2001 || NEAT
|-
| 110381 - ||  || 23 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110382 - ||  || 26 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 110383 - ||  || 23 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 110384 - ||  || 11 ottobre 2001 || Farpoint
|-
| 110385 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110386 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110387 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110388 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110389 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110390 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110391 - ||  || 11 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110392 - ||  || 11 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110393 Rammstein ||  || 11 ottobre 2001 || Le Creusot
|-
| 110394 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110395 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110396 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110397 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110398 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110399 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110400 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

110401-110500 

|-
| 110401 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110402 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110403 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110404 Itoemi ||  || 11 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 110405 Itoyumi ||  || 12 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 110406 - ||  || 6 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110407 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110408 Nakajima ||  || 13 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 110409 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110410 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110411 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110412 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110413 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110414 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110415 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110416 Cardille ||  || 11 ottobre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 110417 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110418 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110419 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110420 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110421 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110422 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110423 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110424 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110425 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110426 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110427 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110428 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110429 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110430 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110431 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110432 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110433 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110434 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110435 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110436 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110437 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110438 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110439 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110440 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110441 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110442 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110443 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110444 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110445 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110446 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110447 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110448 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110449 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110450 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110451 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110452 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110453 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110454 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110455 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110456 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110457 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110458 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110459 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110460 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110461 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110462 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110463 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110464 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110465 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110466 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110467 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110468 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110469 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110470 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110471 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110472 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110473 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110474 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110475 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110476 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110477 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110478 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110479 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110480 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110481 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110482 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110483 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110484 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110485 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110486 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110487 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110488 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110489 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110490 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110491 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110492 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110493 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110494 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110495 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110496 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110497 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110498 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110499 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110500 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

110501-110600 

|-
| 110501 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110502 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110503 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110504 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110505 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110506 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110507 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110508 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110509 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110510 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110511 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110512 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110513 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110514 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110515 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110516 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110517 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110518 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110519 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110520 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110521 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110522 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110523 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110524 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110525 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110526 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110527 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110528 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110529 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110530 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110531 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110532 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110533 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110534 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110535 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110536 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110537 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110538 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110539 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110540 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110541 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110542 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110543 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110544 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110545 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110546 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110547 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110548 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110549 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110550 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110551 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110552 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110553 - ||  || 14 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110554 - ||  || 15 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110555 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110556 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110557 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110558 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110559 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110560 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110561 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110562 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110563 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110564 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110565 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110566 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110567 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110568 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110569 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110570 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110571 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110572 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110573 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110574 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110575 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110576 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110577 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110578 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110579 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110580 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110581 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110582 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110583 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110584 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110585 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110586 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110587 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110588 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110589 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110590 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110591 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110592 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110593 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110594 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110595 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110596 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110597 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110598 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110599 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110600 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|}

110601-110700 

|-
| 110601 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110602 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110603 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110604 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110605 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110606 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110607 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110608 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110609 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110610 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110611 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110612 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110613 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110614 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110615 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110616 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110617 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110618 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110619 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110620 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110621 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110622 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110623 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110624 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110625 Feryalözel ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 110626 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110627 Psaltis ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 110628 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110629 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110630 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110631 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110632 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110633 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110634 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110635 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110636 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110637 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110638 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110639 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110640 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110641 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110642 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110643 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110644 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110645 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110646 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110647 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110648 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110649 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110650 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 110651 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110652 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110653 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110654 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110655 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110656 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110657 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110658 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110659 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110660 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110661 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110662 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110663 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110664 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110665 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110666 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110667 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110668 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110669 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110670 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110671 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110672 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110673 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110674 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110675 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110676 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110677 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110678 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110679 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110680 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110681 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110682 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110683 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110684 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110685 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110686 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110687 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110688 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110689 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110690 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110691 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110692 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110693 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110694 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110695 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110696 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110697 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110698 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110699 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110700 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|}

110701-110800 

|-
| 110701 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110702 Titostagno ||  || 13 ottobre 2001 || CINEOS
|-
| 110703 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110704 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110705 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110706 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110707 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110708 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110709 - ||  || 14 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110710 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110711 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110712 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110713 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110714 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110715 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110716 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110717 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110718 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110719 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110720 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110721 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110722 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110723 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110724 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110725 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110726 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110727 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110728 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110729 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110730 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110731 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110732 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110733 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110734 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110735 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110736 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110737 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110738 - ||  || 13 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110739 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110740 - || 2001 UF || 17 ottobre 2001 || R. Clingan
|-
| 110741 - ||  || 16 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110742 Tetuokudo ||  || 18 ottobre 2001 || A. Nakamura
|-
| 110743 Hirobumi ||  || 18 ottobre 2001 || A. Nakamura
|-
| 110744 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110745 - ||  || 21 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110746 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110747 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110748 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110749 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110750 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110751 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110752 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110753 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110754 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110755 - ||  || 24 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110756 - ||  || 25 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110757 - ||  || 25 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110758 - ||  || 23 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 110759 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110760 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110761 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110762 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110763 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110764 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110765 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110766 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110767 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110768 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110769 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110770 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110771 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110772 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110773 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110774 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110775 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110776 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110777 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110778 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110779 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110780 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110781 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110782 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110783 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110784 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110785 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110786 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110787 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110788 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110789 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110790 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110791 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110792 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110793 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110794 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110795 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110796 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110797 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110798 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110799 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110800 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|}

110801-110900 

|-
| 110801 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110802 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110803 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110804 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110805 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110806 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110807 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110808 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110809 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110810 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110811 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110812 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110813 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110814 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110815 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110816 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110817 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110818 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110819 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110820 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110821 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110822 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110823 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110824 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110825 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110826 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110827 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110828 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110829 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110830 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110831 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110832 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110833 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110834 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110835 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110836 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110837 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110838 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110839 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110840 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110841 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110842 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110843 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110844 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110845 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110846 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110847 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110848 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110849 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110850 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110851 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110852 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110853 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110854 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110855 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110856 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110857 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110858 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110859 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110860 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110861 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110862 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110863 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 110864 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110865 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110866 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 110867 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110868 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110869 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110870 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110871 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110872 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110873 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110874 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110875 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110876 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110877 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110878 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110879 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110880 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110881 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110882 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110883 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110884 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110885 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110886 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110887 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110888 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110889 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110890 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110891 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110892 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110893 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110894 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110895 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110896 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110897 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110898 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110899 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110900 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|}

110901-111000 

|-
| 110901 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110902 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110903 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110904 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110905 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110906 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110907 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110908 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110909 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110910 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110911 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110912 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110913 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110914 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110915 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110916 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110917 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110918 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110919 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110920 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110921 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110922 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110923 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110924 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110925 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110926 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110927 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110928 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110929 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110930 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110931 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110932 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110933 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110934 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110935 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110936 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110937 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110938 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110939 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110940 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110941 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110942 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110943 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110944 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110945 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110946 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110947 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110948 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110949 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110950 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110951 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110952 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110953 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110954 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110955 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110956 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110957 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110958 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110959 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110960 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110961 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110962 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110963 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110964 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110965 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110966 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110967 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110968 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110969 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110970 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110971 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110972 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110973 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110974 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110975 - ||  || 26 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110976 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110977 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110978 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110979 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110980 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110981 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110982 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110983 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110984 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110985 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110986 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110987 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110988 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110989 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 110990 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110991 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110992 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110993 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110994 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110995 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110996 - ||  || 23 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 110997 - ||  || 24 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 110998 - ||  || 20 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 110999 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 111000 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0110001